Дајана Колин Лејн () је америчка глумица, рођена 22. јануара 1965. године у Њујорку (САД).

Филмографија 

|-
| 1979. || Мала романса || A Little Romance || Лорин Кинг
|-
| 1980. || || -{Touched by Love}- || || 
|-
| 1981. || || -{Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stains}- || || 
|-
| 1981. || || -{Cattle Annie and Little Britches}- || || 
|-
| 1982. || || -{National Lampoon Goes to the Movies}- || || 
|-
| 1982. || || -{Six Pack}- || || 
|-
| 1983. || || -{The Outsiders}- || || 
|-
| 1983. || || -{Rumble Fish}- || || 
|-
| 1984. || Ватрене улице || -{Streets of Fire}- || || 
|-
| 1984. || || -{The Cotton Club}- || || 
|-
| 1987. || || -{Lady Beware}- || || 
|-
| 1987. || || -{The Big Town}- || || 
|-
| 1988. || || -{Priceless Beauty}- || || 
|-
| 1989. || || -{Lonesome Dove}- || || 
|-
| 1990. || || -{Vital Signs}- 
|-
| 1992. || Ловац на потезу || -{Knight Moves}- || || 
|-
| 1992. || || -{My New Gun}- || || 
|-
| 1992. || || -{The Setting Sun}- || || 
|-
| 1992. || || -{Chaplin}- || || 
|-
| 1993. || || -{Indian Summer}- || ||
|-
| 1995. || Судија Дред || -{Judge Dredd}- || судија Херши
|-
| 1995. || || -{Wild Bill}- || || 
|-
| 1996. || || -{Jack}- || || 
|-
| 1996. || || -{Mad Dog Time}- || || 
|-
| 1997. || || -{The Only Thrill}- || || 
|-
| 1997. || || -{Murder at 1600}- || || 
|-
| 1998. || || -{Gunshy}- || || 
|-
| 1999. || || -{A Walk on the Moon}- || || 
|-
| 2000. || || -{My Dog Skip}- || || 
|-
| 2000. || Савршена олуја || -{The Perfect Storm}- || || 
|-
| 2001. || || -{Hardball}- || || 
|-
| 2001. || Кућа од стакла || -{The Glass House}- || || 
|-
| 2002. || Неверна жена || -{Unfaithful}- || || 
|-
| 2002. || || -{Searching for Debra Winger}- 
|-
| 2003. || || -{Under the Tuscan Sun}- || || 
|-
| 2005. || || -{Fierce People}- || || 
|-
| 2005. || || -{Must Love Dogs}- || || 
|-
| 2006. || || -{Hollywoodland}- || || 
|-
| 2008. || || -{Untraceable}- || Џенифер Марш 	|| 
|-
| 2008. || Скакач || -{Jumper}- || Мери Рајс|| 
|-
| 2013. || Човек од челика || -{Man of Steel}- || Марта Кент|| 
|-
| 2015. || Трамбо || -{Trumbo}- || Клео Трамбо|| 
|-
| 2016. || Бетмен против Супермена: Зора праведника || -{Batman v Superman: Dawn of Justice}- || Марта Кент|| 
|-
| 2017. || Лига правде|| -{Justice League}- || Марта Кент|| 
|-
| 2021. || Лига правде Зека Снајдера || -{Zack Snyder's Justice League}- || Марта Кент || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1965.
Америчке глумице
Добитници награде Сателит
Биографије живих особа